SRNA, ili Srna može da bude:

 Srna, životinja
 SRNA (novinska agencija), novinska agencija Republike Srpske
 SRNA film
 -{sRNA}-, engleska skraćenica za rastvorljivu RNK (rRNK) od engleskog -{soluble RNA}-, raniji naziv za transportnu RNK (tRNK)
 -{sRNA}-, engleska skraćenica za malu RNK (mRNK) od engleskog -{small RNA}-
 Darijo Srna, hrvatski fudbaler